II steht für:
 die römische Zahl Zwei
 Jahr II des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y2
 II (Moderat-Album), Album des Berliner Musikprojekts Moderat aus dem Jahr 2013
 Ingenieurinformatik, ein Studiengang
 Interval International, das Hauptsegment des US-amerikanischen Touristikunternehmens Interval Leisure Group
 Kennzeichnung des Bataillons/der Gruppe, siehe Militärische Symbole
 Schwierigkeitsgrad II beim Klettern, siehe Schwierigkeitsskala (Klettern)

Ii steht für:
 Ii, finnische Gemeinde
 Iijoki, finnischer Fluss
 Ii (Klan), japanischer Clan, aus dem mehrere Fudai-Daimyō hervorgingen

Personen:
 Ii Naosuke (1815–1860), Daimyō von Hikone (1850–1860) und Tairō des Tokugawa-Shogunats
 Ii Yōhō (1871–1932), japanischer Schauspieler

ii steht für:
 Sichuan-Yi (ISO-639-1-Code), Varietät von Yi (Sprache), einer Lolo-Sprache
 die Morse-Bedeutung „Irrung (letzter Buchstabe war falsch/vertippt)“

ii steht für:
 , Potenz der imaginären Zahl i mit sich selbst, siehe Eulersche Formel#Weitere_Anwendungen
 Information Intelligence, Gruppe von Apps bei CATIA 3DEXPERIENCE

i.I. steht für:
 in Insolvenz (als Zusatz zur Gesellschaftsform bei Firmennamen)

Siehe auch:

Abkürzung